Seppo Liitsola (né le  à Tampere en Finlande -  à Tampere) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1951, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1951-1952 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||4 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1952-1953 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||12 ||5 ||4 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1953-1954 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||5 ||5 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1954-1955 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||13 ||7 ||20 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || Tappara Tampere || SM-sarja ||9 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1956-1957 || Tappara Tampere || SM-sarja ||10 ||4 ||2 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Tappara Tampere || SM-sarja ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-1959 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||6 ||7 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1959-1960 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||9 ||11 ||20 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1960-1961 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||12 ||10 ||22 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-1962 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||5 ||3 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Tappara Tampere || SM-sarja ||17 ||6 ||5 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||7 ||4 ||11 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1933
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Décès en juillet 2012
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 79 ans
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö